Пётр Гео́ргиевич Щедрови́цкий — имя двух известных лиц:
 Пётр Георгиевич Щедровицкий (старший) (1899—1972) — красный командир (комдив), впоследствии инженер и хозяйственный руководитель, один из создателей авиационной промышленности СССР, директор Оргавиапрома.
 Пётр Георгиевич Щедровицкий (младший) (род. 1958) — российский методолог, психолог, заместитель генерального директора Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», сын Г. П. Щедровицкого.

Примечания